

Cabeça de série 

  Daria Gavrilova (Primeira Rodada)
  An-Sophie Mestach (Campeã)
  Lauren Davis (Terceira Rodada)
  Irina Khromacheva (Quartas de final)
  Mónica Puig (Final)
  Zheng Saisai (Terceira Rodada)
  Yulia Putintseva (Terceira Rodada)
  Caroline Garcia ''(Semifinal)

<ol start="9">
  Natalija Kostić ''(Primeira Rodada)
  Tang Haochen ''(Segunda Rodada)
  Danka Kovinić ''(Quartas de final)
  Maho Kowase ''(Primeira Rodada)
  Ilona Kremen ''(Terceira Rodada)
  Eugénie Bouchard ''(Semifinal)
  Ganna Poznikhirenko ''(Primeira Rodada)
  Nastja Kolar ''(Terceira Rodada)

Primeira Fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Final 

 Tabela oficial

S
Australian Open - Simples feminino juvenil